Мотильеха () — населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Альбасете, в составе автономного сообщества Кастилия-Ла-Манча. Муниципалитет находится в составе района (комарки) Ла-Манчуэла. Население —  человек (на год). Расстояние — 23 км до административного центра провинции.

Покровителем города считается святая Ана.

Население

Примечания

Населённые пункты Альбасете
Муниципалитеты Альбасете